Hard Candy peut faire référence à :

Cosmétique 

 , entreprise américaine de cosmétiques.

Cinéma 

 , film américain de David Slade le .

Album 

 , album de  sorti en 1976 ;
 , album des  sorti le  ;
 , onzième album studio de  sorti le .

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre